Камараса () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Віктор Камараса — іспанський футболіст
 Ерменехільдо Англада Камараса — іспанський художник
 Франсіско Хосе Камараса — іспанський футболіст

Камараса — муніципалітет в Каталонії.
 ГЕС Камараса ІІ — гідроелектростанція в регіоні Каталонія.

 Маркіз де Камараса — іспанський дворянський титул.